Domiziana – forma femminile del nome proprio di persona Domiziano
Domiziana – traghetto della Tirrenia di Navigazione
Via Domiziana – strada romana della Campania
Strada statale 7 quater Via Domitiana – strada statale della Campania

Pagine correlate
Domiziano (disambigua)